Семенаві-Кей-Бахрі Семена́ві-Кей-Бахрі́ (тігр. ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ; також відома як Північний Червономорський регіон) — один із шести регіонів (зоба) Еритреї.
 Центральний Дебуб-Кей-Бахрі (до 2006 року Центральна Денкаля) — район зоби (провінції) Дебуб-Кей-Бахрі, що в Еритреї.
 Південний Дебуб-Кей-Бахрі (до 2006 року — Південна Денкаля) — район зоби (провінції) Дебуб-Кей-Бахрі, що в Еритреї.
 Дебубаві-Кей-Бахрі (; також відомий як Південний Червономорський регіон) — один із шести регіонів (зоба) Еритреї.
 Кей-кар Kei cars, K-cars, або keijidōsha (軽 自动 车, літ. «Компактний автомобіль»; вимова |keːdʑidoːɕa|) — японська категорія малих транспортних засобів.
 Кей Кей, Кой (грец. Κοιος) — у давньогрецькій міфології — один із титанів, син Урана і Геї.
 Кей (округ, Оклахома) Округ Кей () — округ (графство) у штаті Оклахома, США.
 Кей (Пюї-де-Дом) Кей (фр. Queuille) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Біказ-Кей (комуна) (рум. Bicaz-Chei) — комуна у повіті Нямц в Румунії.
 Кей-Кубад I Ала-ад-дін Кей-Кубад I (араб. ‎перс. علا الدين كيقباد بن كيكاوس‎ 'Alā al-Dīn Kayqubād bin Kaykā'ūs; тур. I. Alâeddin Keykubad; †1236) — султан з 1219 держави сельджуків у Малій Азії.
 Кей (лицар) Сер Кей (Kay або Cai) — лицар Круглого Столу, молочний брат короля Артура і його сенешаль.
 Денні Кей (справжнє ім'я: Девід Камінський; *18 січня 1911, Бруклін, Нью-Йорк—†3 березня 1987, Лос-Анджелес) — комедіант. Денні Кей — нащадок українських емігрантів.
 Алан Кей — американський інформатик.
 Біказ-Кей (рум. Bicaz-Chei) — село у повіті Нямц в Румунії.